Трещалки:

 Трещалки — относительно примитивное подсемейство жуков из семейства листоедов.
 Трещалки — род жуков (Coleoptera) из подсемейства трещалок (Criocerinae) в семействе листоедов.